Братья Брайаны защитили свой прошлогодний титул.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со 2 круга.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Финал)
  Микаэль Льодра /  Ненад Зимонич (Полуфинал)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский ''(Второй раунд)

<li> Леандер Паес /  Радек Штепанек (Четвертьфинал)
<li> Махеш Бхупати /  Рохан Бопанна (Второй раунд)
<li> Роберт Линдстедт /  Хория Текэу (Второй раунд)
<li> Франтишек Чермак /  Филип Полашек (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Monte-Carlo Rolex Masters 2012